A5 Richtung Wir ist eine im November 2004 gegründete deutsche Pop-Band aus Karlsruhe. Der Name stammt daher, dass die Wohnorte der Mitglieder allesamt an der A5 lagen.

Geschichte 
A5 Richtung Wir lernten sich 2004 an ihrer Schule kennen und begannen gemeinsam Musik machen, zunächst als „Wir“. Kurze Zeit später gewann die Band den ersten Bandcontest im Lahrer Schlachthof. 

Nach zwei selbstveröffentlichten EPs erschien 2011 mit Hilfe der Initiative Musik das erste Album der Band auf deren eigenem Label Modern Post Records. 2016 bestand die Band aus Gründungsmitglied Nicolas Kuri.

Diskografie

EPs 
 2008: Einsichtartig
 2010: A5 Richtung Wir

Alben 
 2011: Für immer diese Stadt

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Deutsche Band
Band (Karlsruhe)
Popband